Мото Гран-при Малайзии было 17-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2007 года. Эта гонка прошла с 19 по 21 октября 2007 года на гоночной трассе международного автодрома Сепанг, Малайзия.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Результаты к классе 125cc 

Малайзия